Carl Zimmer peut faire référence à :

 Carl Zimmer (1818–1891), homme politique allemand,
 Carl Zimmer (fl. 1904), architecte allemand,
 Carl Zimmer (1869–1935), personnalité allemande,
 (1873–1950), zoologiste allemand,
 Carl Zimmer (1966- ), vulgarisateur américain.